Violet kan henvise til: 

 Violet, en farve
 Violet, et navn, som den fiktive figur Lee Chaolan antager i computerspilserien Tekken
 Violet (Flower Of NYU), en sang skrevet af S. Dueker og P. Lohstroh og indspillet af Elvis Presley i 1968

Se også 
 Violetta (tv-serie)